Cette page contient les pages d'homonymie de E66, E-66 et E 66.

Énergie 
 E66, un modèle d'éolienne produite par Enercon.

Médecine 
 Obésité, d'après la Classification internationale des maladies.

Routes 
  Autoroute émiratie E 66 ;
  Route européenne 66, une route traversant l'Italie, l'Autriche et la Hongrie.

Sports 
 E-66, un club de football groënlandais ayant participé au championnat du Groenland de football 1991.

Téléphonie 
 Nokia E66, un smartphone commercialisé à partir de juin 2008.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres